Weakly interacting massive particle.
 Windows, Icons, Menu, Pointer
 WIMP (softwarepakket), een webserver voor Windows